Rebecca Harper – personaggio della serie televisiva Brothers & Sisters - Segreti di famiglia
 Rebecca Harper – personaggio della serie televisiva The Latest Buzz